Puchar Konfederacji był międzynarodowym turniejem piłkarskim organizowanym przez FIFA. W rozgrywkach brało udział osiem drużyn – zwycięzców mistrzostw kontynentalnych (organizowanych przez: UEFA, CONCACAF, CAF, AFC, CONMEBOL, OFC) oraz gospodarz i mistrz świata. W przypadku, gdy gospodarz lub mistrz świata był równocześnie zwycięzcą rozgrywek kontynentalnych, wówczas zaproszony zostawał wicemistrz danego kontynentu.

Pierwszy turniej odbył się w 1992 w Arabii Saudyjskiej. Impreza zwana była wówczas jeszcze Pucharem Króla Fahda. Wzięły w niej udział 4 drużyny. Od 1997 rozgrywki są organizowane przez FIFA i noszą oficjalny tytuł Pucharu Konfederacji. Od 2005 turniej rozgrywany był co 4 lata, a gospodarzem był kraj, który rok później miał być gospodarzem Mundialu. W marcu 2019 r. FIFA potwierdziła, że turniej nie będzie już rozgrywany z powodu rozszerzenia Klubowych Mistrzostw Świata w 2021 r., które mają być rozgrywane w miejsce Pucharu Konfederacji.

Wyniki

Klasyfikacja medalowa

Klasyfikacja startów (1992–2017)

Tabela wszech czasów 
W dziesięciu finałach Pucharu Konfederacji lat 1992-2017 wystąpiły 33 reprezentacje narodowe. Rozegrały 140 meczów (25 zakończyło się remisem), strzelając 422 bramek (średnio 3,01 na spotkanie).

Przypisy